1,1-dichloroetan, CH3CHCl2
 1,2-dichloroetan, CH2(Cl)CH2Cl